Прімейра ліга 2009—2010 — 76-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобула Бенфіка.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Порту взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Португалії 2009—2010.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2009—2010
Португалія
Португалія
2009 у португальському спорті
2010 у португальському спорті